Лавсаи́к, и́ли повествова́ние о жи́зни святы́х и блаже́нных отцов () — сочинение Палладия Еленопольского, написанное в 419—420 годах, сборник о жизни святых и блаженных христианских монахов отцов-пустынников Египта.

История 
Сочинение написано по просьбе препозита священной опочивальни византийского императора Феодосия II евнуха Лавса. По его имени книга и получила название. Как можно видеть из содержания самой книги, Палладий совершил путешествие по Египту в 388—404 годах.

Книга получила широкое распространение и была переведена на церковнославянский язык. Под именем Лавсаика в дальнейшем на Руси издавались не только сочинение Палладия, но Патерики, сочинения о различных отцах-пустынниках, подвизавшихся в других местах, кроме Египта.

Богослужение 
В Православной церкви чтения из Лавсаика Палладия включены в суточный круг богослужения, во время Великого поста. Согласно Типикону, с понедельника по пятницу в этот период времени на утрени два чтения из числа четырёх положенных — это чтения из «Лавсаика» (после третьей кафизмы и третьей песни канона).

Источники 
 Палладий Лавсаик [рукопись]. [Б.м.], последняя треть XVII в. 323 л. Ф.173.4 № 4. РГБ.

Литература 
 Λαυσαική Ιστορία (Γεροντικόν)
 «Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов» (текст)
 Palladius Helenopolitanus Historia ad Lausum
 Palladii episcopi Helenopoleos, Historia lausiaca, Johannes van Meurs — 1616
 

Агиография
Книги по алфавиту
Христианская литература
Христианские богослужебные книги
Книги V века
Патристика